Die lustigen Vagabunden ist der Titel von:

 Die lustigen Vagabunden (1926) (Lykkehjulet), dänischer Spielfilm von Urban Gad und A.V. Olsen
 Die lustigen Vagabunden (1928), deutscher Spielfilm von Luise und Jakob Fleck
 Die lustigen Vagabunden (1940), deutscher Spielfilm von Jürgen von Alten
 Die lustigen Vagabunden (1963), österreichischer Schlagerfilm von Kurt Nachmann